Die Charlottesville Open 2016 fanden vom 14. bis 17. September 2016 in Charlottesville in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 25.

Titelverteidiger war Stephen Coppinger, der auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Im Endspiel besiegte er Ryan Cuskelly in fünf Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Per Wildcard erhielt Anthony Graham einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
Squashturnier in Charlottesville